Peterson dos Santos Peçanha, mais conhecido como Peterson Peçanha, ou simplesmente Peçanha, (São Gonçalo, 11 de janeiro de 1980) é um ex-futebolista brasileiro que atuava como guarda-redes. </ref>

Chegou ao futebol português em 2005 para representar o . Em 2008 ingressou no Thrasyvoulos Fylis, do Campeonato Grego de Futebol. No entanto na época seguinte retornou a Portugal para representar o .

Goleiros do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Club Sport Marítimo
Goleiros do Clube de Regatas do Flamengo
Goleiros do Bangu Atlético Clube
Goleiros do America Football Club (Rio de Janeiro)
Futebolistas do Novo Horizonte Futebol Clube
Futebolistas do Futebol Clube Paços de Ferreira
Naturais de São Gonçalo (Rio de Janeiro)